Adair kan betrekking hebben op een aantal locaties in de VS:

 Adair, in Iowa
 Adair in Oklahoma
 Adair Village in Oregon
 Adair County in Missouri